Wacław Szymański (1892-1975) – polski rolnik, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm w II RP,
 Wacław Szymański (1896-1965) – rotmistrz Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari.